Cleidochasma är ett släkte av mossdjur. Cleidochasma ingår i familjen Cleidochasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cleidochasma